1994 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто четы́ре — может означать:

 1994 — натуральное число между 1993 и 1995.
 1994 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1994 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1994 год в литературе

В искусстве 
 1994 год в кино
 1994 год в театре

В музыке 
 1994 год в музыке

В науке 
 1994 год в науке